Едигер:
 Едигер-Магмет — последний казанский хан.
 Едигер — князь сибирских татар, правитель Сибири в 1530—1563 гг.